Самборско-Дрогобычская епархия (, ) — епархия  в составе Львовской архиепархии-митрополии  Украинской греко-католической церкви на Украине. В настоящее время епархией управляет епископ Ярослав Прыриз. Почётный епископ — Юлиан Вороновский.

Клир епархии включает 286 священников (274 епархиальных и 12 монашествующих священников), 2 диакона, 12 монахов, 29 монахинь.

Адрес епархии: Украина, Львовская область, Дрогобыч, улица Трускавецкая, 2.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 518 приходов в районах на юго-западе Львовской области Украины. Все приходы входят в состав  20 деканатов: Бориславского, Высоцкого, Добромильского, Дрогобычского, Дублянского, Лишнянского, Меденицкого, Мокрянского, Мостицкого, Пидбуского, Рудковского, Самборского, Сколевского, Славского, Старосамборского, Судововишнянского, Трускавецкого, Турковского, Тухолькивского и Хиривского.

Кафедра епископа находится в городе Дрогобыч в церкви Пресвятой Троицы. В городе Самбор находится со-кафедральный Собор Покрова Пресвятой Богородицы.

История 
Самборско-Дрогобычская епархия была основана 12 июля 1993 года кардиналом Мирославом Иоанном Любачивским, верховным архиепископом Львовским  по решению Синода Епископов Украинской греко-католической церкви от 16-31 мая 1992 года.

Епархия является преемницей древней Самборской епархии, летописные упоминания о которой датируются XIII веком. С XV века она называлась Перемышльско-Самборской епархией, а в XVII веке Перемышльско-Самборско-Сяноцкой.

После изменения государственных границ в 40-х годах XX века, территория нынешней епархии оказалась в составе СССР. Тогда же советское правительство упразднило Украинскую греко-католическую церковь, насильственно введя её структуры в состав Русской Православной Церкви. До восстановления Украинской греко-католической церкви в 90-х годах XX века духовенство и верующие греко-католики действовали на территории СССР нелегально.

29 августа 2005 года епархия вошла в состав Киевской митрополии, но 21 ноября 2011 года вернулась в состав митрополии Львовской.

Ординарии епархии 
 епископ Юлиан Вороновский (30.03.1994 — 27.10.2011) — студит;
 епископ Ярослав Прыриз (с 27 октября 2011 года — по настоящее время) — редемпторист.

Статистика 
На конец 2010 года из 598 900 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 398 485 человек, что соответствует 66,5% от общего числа населения епархии.

|-
| 1999 || 408.489 || 618.056 || 66,1 || 212 || 206 || 6 || 1.926 ||  || 14 || 29 || 500
|-
| 2000 || 407.818 || 616.856 || 66,1 || 219 || 213 || 6 || 1.862 ||  || 6 || 29 || 500
|-
| 2001 || 406.708 || 615.843 || 66,0 || 224 || 217 || 7 || 1.815 ||  || 7 || 29 || 500
|-
| 2002 || 405.775 || 614.643 || 66,0 || 228 || 222 || 6 || 1.779 ||  || 6 || 29 || 500
|-
| 2003 || 404.363 || 611.122 || 66,2 || 238 || 231 || 7 || 1.699 ||  || 7 || 29 || 500
|-
| 2004 || 403.248 || 609.359 || 66,2 || 245 || 239 || 6 || 1.645 ||  || 6 || 29 || 500
|-
| 2009 || 398.885 || 601.873 || 66,3 || 286 || 276 || 10 || 1.394 || 2 || 10 || 29 || 518
|-
| 2010 || 398.485 || 598.900 || 66,5 || 286 || 274 || 12 || 1.393 || 2 || 12 || 29 || 518
|}

Источники 
 Официальный сайт Самборско-Дрогобычской епархии
 Annuario Pontificio за 2011 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, страница 

Самборско-Дрогобычская